Колин Фарел (, фамилията се изговаря по-близко до Фаръл ) е ирландски актьор, носител на Златен глобус (2009) г., участвал в няколко големи Холивудски продукции (Александър, SWAT, Фермата, Телефонна клопка и др.).

Биография 
Той е четвъртото дете в семейство на професионален футболист. Като ученик се занимава със спорт. Когато е на 17-годишна възраст, е изгонен от училище заради сбиване. Прекарва следващата година с приятели в Австралия. Когато се завръща в Дъблин, започва да посещава актьорско училище и се снима в киното от 1996 година.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 

Ирландски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Родени в Дъблин